Питчер ():
 Питчер (в бейсболе) — игрок, который бросает мяч с питчерской горки к дому.
 Питчер — инструмент бариста в виде кувшина или ковшика, в котором он подогревает и взбивает молоко для добавления в кофе. См. также: молочник.

Персоналии 
 Питчер, Молли (1744 или около 1754—1832) — американская полулегендарная женщина-героиня.
 Питчер, Фредерик (род. 1967) — 28-й президент Науру.